HMS Ceres je (bilo) ime več vojaških plovil Kraljeve vojne mornarice:
 HMS Ceres (1777) 
 HMS Ceres (1781) 
 HMS Ceres (1917) 

Ceres